Tomi Shimomura (Sapporo, 18 de dezembro de 1980) é um futebolista profissional japônes, meia, milita no Montedio Yamagata.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Montedio Yamagata